Por Tolley pode estar à procura de:
 Anne Tolley
 Tolley (Dacota do Norte) - uma cidade localizada no estado norte-americano de Dacota do Norte

Desambiguação